Mateřství může označovat:
 Mateřství – ženské období rodičovství
 Mateřství (Dr. House) (Maternity) – epizoda ze seriálu Dr. House
 Mateřství (socha, Miroslav Hudeček) – socha ženy s dítětem, skulptura ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze 5
  Náhradní mateřství – surogační mateřství, embryo je implantováno do dělohy náhradní matky
  názvy mnoha uměleckých děl nejen v Česku.

Související články 
 Hnutí za aktivní mateřství – (zkratka HAM) je česká nevládní nezisková organizace
 Mateřská dovolená – „Dovolená“, kterou poskytuje rodiči zaměstnavatel za účelem těhotenství, porodu a prvních období vývoje dítěte
 Medaile Za mateřství – bulharské vyznamenání udělované v letech 1950 až 1989